Бережница () — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723687302. Население по переписи 2001 года составляет 401 человек. Почтовый индекс — 44622. Телефонный код — 3376. Занимает площадь 53,5 км².

Адрес местного совета 
44622, Волынская область, Маневичский р-н, с.Трояновка, ул. Октябрьская, 1, тел. 9-54-42, 9-54-31

Ссылки 
 Бережница на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Маневичского района